Мазепа (від мазати і суфікса -еп(а), пор. дурепа) — застаріле слово, що первісно означало «замазура, замараха», а потім «неохайна грубувата й простувата людина, простак, дурень» (У нас у селі мазепою лаються: от як дурна людина, чого не зрозуміє, так кажуть: ах ти мазепа!)

Люди 
Мазепа — українське прізвище:

 Мазепа Богдан Іванович (1928—1978) — український історичний діяч
 Мазепа Всеволод Григорович ( 1939) — український архітектор, голова ради старійшин міжнародної громадської організації «Родина Мазеп».
 Іван Мазепа — гетьман України (1687–1709)
 Мазепа Іван Михайлович — директор більш ніж сотні радянських мультфільмів (студія Київнаукфільм).
 Мазепа Ігор Олександрович ( 1976) — генеральний директор інвестиційної компанії «Concorde Capital»
 Мазепа Ігор Ярославович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мазепа Ісаак — керівник уряду Української Народної Республіки періоду Директорії (серпень 1919 — травень 1920)
 Мазепа Лешек Зигмундович (1931—2016) — український музикознавець.
 Мазепа Марина (Марія Магдалина) (~1624—1707) — ігуменя Києво-Печерського Вознесенського і Глухівського Успенського дівочих монастирів, мати гетьмана України Івана Мазепи
 Мазепа Марина (1997) — українська кіноакторка, танцівниця, акробатка, хореограф, модель.
 Мазепа Марія Омелянівна ( 1951) — українська журналістка, літератор, громадсько-політична діячка.
 Мазепа Микола Миколайович — генерал-полковник УРК, дослідник українського козацтва
 Сингалевич-Мазепа Наталія — громадська діячка і лікар-бактеріолог
 Мазепа Наталія Ростиславівна — літературознавець, дослідниця російськомовних письменників України,
 Мазепа-Коваль Галина Ісааківна — українська художниця
 Мазепа Олександр Іванович ( 1947) — український кінооператор
 Стефан-Адам Мазепа ( 1624) — батько гетьмана України Івана Мазепи
 Політковська Ганна Степанівна (в дівоцтві Мазепа) — російська журналістка

Географічні об'єкти 

 Мазепа — місто, розташоване в США (штат Міннесота), назване на честь гетьмана України Івана Мазепи
 Мазепа — місто, розташоване в окрузі Юніон, Штат Пенсильванія, США
 Мазепа — селище, розташоване в окрузі Грант, штат Південна Дакота, США
 Мазепа — тауншип в американському штаті Міннесота, названий на честь гетьмана України Івана Мазепи
 Мазепа — населений пункт у канадській провінції Альберта
 Мазепа — мікрорайон у румунському Галаці
 Мазепа-Бей — селище на узбережжі Індійського океану в ПАР
 Національний парк Мазепа — національний парк у штаті Квінсленд, Австралія

У мистецтві

Література 
 «Мазепа» (1819) — поема Джорджа Байрона
 «Мазепа» (1829) — поема Віктора Гюго написана у травні 1828 року та надрукована у збірці «Les Orientales» (1829). У 1933 році з'явився переклад українською Михайла Рудницького (Віктор Гюго. «Мазепа»: Поема. Переклад з французької та передмова: Михайло Рудницький. Львів: Накладом НТШ, друкарня НТШ. 1933)
 «Мазепа» (1840) — драма Юліуша Словацького
 «Балада про Мазепу» (1922) — драма Бертольта Брехта

Фільми 
 Мазепа (фільм, 1909)
 Мазепа (фільм, 1913)
 Мазепа (фільм, 1914)
 Мазепа (фільм, 1993)
 Mazeppa est un film britannique réalisé par Frank Dudley en 1908.
 Mazeppa, or the Wild Horse of Tartary est un film américain réalisé par Francis Boggs en 1910.
 Mazeppa est un film français réalisé par Bartabas en 1993.
 Mazeppa est un téléfilm allemand réalisé par Brian Large en 1996.
 Молитва за гетьмана Мазепу  — художній фільм 2002 режисера Юрія Іллєнка.

Музика 
 симфонічні поеми Ф. Ліста, див Мазепа (симфонічна поема)
 № 4 від 12 Трансцендентальних Етюдів d'exécution для фортепіано Ференца Ліста (der Nr. 4 der 12 Etudes d'exécution transcendante für Klavier von Franz Liszt)
 der Dampflomotive KFNB Mazeppa, siehe KFNB — Antilope I bis Mazeppa
 Опера — Adama Münchheimera do libretta Maksymiliana Radziszewskiego na podstawie dramatu Juliusza Słowackiego Mazepa (1885)
 «Мазепа» — опера Петра Чайковського

Пов'язані твори 
 Гетьман Мазепа — перша книга в Україні, де систематизовані історичні і сучасні аспекти, пов'язані з діяльністю гетьмана Мазепи

Інше 
 Мазепа-Фест — щорічний етно-рок фестиваль в Полтаві
 Іван Мазепа — срібна пам'ятна монета номіналом 10 гривень

Транспорт 
 Гетьман Іван Мазепа — корабель Чорноморського флоту, перший крейсер, що підняв Український прапор і визнав владу УНР
 Пароплав Мазепа — див. 
 Локомотив Мазепа — див. 
 вітрильник Мазепа — див.

Примітки 

Багатозначні терміни
Українські прізвища